La colección definitiva de Spider-Man es una publicación de sesenta tomos recopilatorios que reúnen arcos argumentales trascendentes en la historia de Spider-Man publicados previamente por Marvel Comics ya sea dentro de series regulares o miniseries. Cada uno de los libros es de tapa dura con periodicidad quincenal, publicados en España por Editorial Salvat en asociación con Panini Comics para distribuir en España y algunos países de América Latina. Esta serie es otra de las colecciones que siguió tras la publicación de La colección definitiva de novelas gráficas de Marvel (2014-2020).

Contenido de los libros 
Además de las historietas correspondientes, cada libro presenta portadas de las diversas revistas que conforman la obra, bocetos de los personajes, relatos entre bastidores de la creación de las historias, información sobre los personajes, escritores y artistas. La colección tiene sesenta entregas y las imágenes impresas en el lomo conformarán una única imagen panorámica del artista alemán Marko Djurjevic con diversos personajes relacionados con Spider-Man.

Material exclusivo para suscriptores 
A medida que transcurría la colección, los suscriptores en el territorio español recibían regalos con temática de Spider-Man. Estos consistían en: Una taza (segundo envío), Memoria USB (cuarto envío), Placa metálica (sexto envío), Señalador metálico (octavo envío) y Sujetalibros (décimo y duodécimo envíos).

Además, pagando 1,50€ más por entrega, los suscriptores recibían con los envíos 15º y 28º los libros Marvel 75 años: Era Clásica y Marvel 75 años: Edad Moderna.

Listado de libros 
Este es el listado de libros que conforman la colección con la fecha oficial de salida a la venta en España. El número de cada libro corresponde al orden de salida a la venta. El Volumen indica el número impreso en el lomo, que sigue el orden cronológico en que fue publicada la historia en EE.UU. por parte de Marvel Comics.

Especiales Marvel 75 años

Distribución en Latinoamérica 
En Argentina la colección comenzó a ser distribuida en puestos de revistas con periodicidad quincenal a partir del 26 de febrero de 2019, terminando el 30 de julio de 2021.

Referencias 

Historieta de Estados Unidos
Historietas de Spider-Man